Следи списак француских општина са преко 20. 000 становника класираних по броју становника према попису Националног института за статистику и економска истраживања 1. јануара 2017. године.

Француска је једна од Европских држава у западној Европи. Француској припадају и прекоморске територије, од којих Гваделуп, Мартиник, Француска Гвајана и Реинион, Мајот (у Индијском океану) представљају пуноправни део француске републике.

]]

Општине са преко 20. 000 становника

Референце 

Насељена места у Француској